Флаг муниципального образования «Дальнере́ченский городской округ» Приморского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 сентября 2008 года решением Думы Дальнереченского городского округа от № 152 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4309.

Описание 

Флаг муниципального образования «Дальнереченский городской округ» Приморского края представляет собой белое прямоугольное полотнище, разделённое лазоревым опрокинутым вилообразным крестом, поверх всего золотой сидящий орлан (беркут) с чёрными клювом и когтями.

Соотношение сторон полотнища (отношение ширины к длине) — 2:3.

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Дальнереченского городского округа.

Рисунок флага Дальнереченского городского округа в лаконичной и символичной форме выражает природно-географическое положение Дальнереченского городского округа.

Белый цвет (серебро) полотнища олицетворяет сохраняющуюся чистоту природного пространства долин, где расположен Дальнереченский городской округ.

Геральдическая фигура — вилообразный лазоревый крест отображает символическое обозначение слияния трёх рек — Уссури, Большая Уссурка и Малиновка.

Негеральдическая фигура — золотое стилизованное изображение орлана (беркута). Красивая гордая птица стоит, цепко опираясь на когти, тем самым, символизируя прочность жизни людей на земле Дальнереченского городского округа. Зоркий взгляд птицы олицетворяет пограничный характер округа, надёжность охраняемой границы.

Примечания 

Флаги с изображением орла